Первенство Казахстана по футболу 2007 года — 13-й турнир Первой лиги, в котором вновь приняли участие 27 клубов, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»).

Команды, занявшие первые 2 места в своих конференциях, разыграли 2 путевки в Премьер-лигу в Финале четырёх.

Итоговые таблицы

Конференция «Юго-запад»

Лучшие бомбардиры

Конференция «Северо-восток»

Лучшие бомбардиры

Финал четырёх 

 * В результате жребия 1-е место присуждено «Казахмысу».

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2007 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу